Поляковское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Красный Десант.

История 
Бывшее имение российского финансиста Я. С. Полякова, проживавшего в XIX веке в Таганроге.

Административное устройство 
В состав Поляковского сельского поселения входит:
 хутор Красный Десант;
 село Боцманово;
 хутор Веселый;
 село Долоковка;
 посёлок Золотая Коса;
 хутор Ключникова Балка;
 хутор Новолакедемоновка;
 село Русская Слободка;
 хутор Русский Колодец;
 село Христофоровка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района